«В ожидании варваров» — название произведений.
 В ожидании варваров — роман Джона Кутзи (1980).
 В ожидании варваров (фильм) — экранизация одноимённого романа Джона Кутзи (2019).